Студена може да се отнася за:

 Студена, село в Област Перник, България;
 Студена, село в Област Смолян, България;
 Студена, село в Област Хасково, България;
 Студена, река в Северна България, ляв приток на Янтра;
 „Студена“, язовир в България;
 Студена, село в Община Бабушница, Сърбия;
 Студена, село в Община Враня, Сърбия;
 Студена, село в Община Клана, Хърватия;
 Студена, село в Окръг Жиндрихув Храдец, Чехия;
 Студена, село в Окръг Пилзен Север, Чехия;
 Студена, село в Окръг Римавска Собота, Словакия;